Palacio de Bellas Artes – teatro d'opera di Città del Messico
 Bellas Artes – stazione della metropolitana di Città del Messico